Фінкель:
 Еммануель Фінкель (;  1961) — французький кінорежисер і сценарист.
 Людвіг Фінкель (1858—1930) — історик, бібліограф, професор і ректор (1911—1912) Львівського університету.
 Фінкель Олександр
 Фінкель Олександр Мойсейович (1899—1968) — мовознавець-русист.
 Фінкель Олександр Семенович (нар. 1975) — ізраїльський шахіст. Міжнародний гросмейстер (1995).

Див. також 
 Фінк (значення)
 Фінкельштейн
 Фінкенберг
 Фінклер